Het ATP-toernooi van Marseille 2004 (met de officiële naam Open 13) werd van 23 tot en met 29 februari 2004 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Marseille
Marseille